Ива́н Никола́евич Королько́в (1845 — после 1924 (1928 или 1929)) — протоиерей, богослов и преподаватель древнегреческого языка. Брат Дмитрия Николаевича Королькова.

Биография 
Родился в селе Столбчье Орловской губернии в семье священника Николая Ивановича Королькова. Закончил Орловскую духовную семинарию (1865) и Киевскую духовную академию (1869). С 21 июля 1869 — преподаватель Саратовской духовной семинарии. С 27 августа 1870 — преподаватель Черниговской духовной семинарии, а позже стал инспектором Киевской духовной академии и экстраординарным профессором греческого языка (с 1873). Преподавал в Академии до 1916 г. Писал научные труды по педагогике, философии и богословских исследований. Главное исследование, посвящённое «Лествице» Иоанна Лествичника, небесного покровителя Иоанна Королькова, дописано не было, хотя рукопись этого труда сохранилась.

Рукоположён в сан священника Андреевской церкви в Киеве в 1895 г. В 1896 г. был переведён на место настоятеля только что освящённого Владимирского собора Оставался настоятелем по крайней мере до 1919 г.

В Институте рукописи НБУ им. В. И. Вернадского сохранилась переписка профессора Королькова и его личные бумаги.

Труды 
 Русские издания греческих классиков,
 Исторический очерк классического образования в русских духовных академиях,
 Характеристические признаки, отличающие святое Писание от мнимых памятников религиозного откровения,
 Преосвященный Филарет Амфитеатров), епископ рижский,
 Иван Игнатьевич Малышевский, заслуженный профессор Киевской дух. академии (Киев, 1897),
 Киевский митрополит священномученик Макарий, и его значение в истории юго-западной церкви (Киев, 1897),
 Протоиерей отец Назарий Антонович Фаворов, заслуженный профессор Университета святого Владимира (Киев, 1897),
 Чтение о церковном учительстве (Киев, 1898).

Примечания

Ссылки 
 
 Корольков А. Н. О некоторых моих орловских предках: Корольковых и Васильевых. — , 2006.

Выпускники Орловской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Богословы Украины
Богословы Российской империи
Протоиереи Русской православной церкви
Антиковеды Российской империи